Атмосферическая машина представляет собой вид двигателя, основной частью которого является цилиндр с поступательно движущимся поршнем.

Рабочий ход поршня обусловлен тем, что в одной из двух частей, на которые поршень делит рабочий объём цилиндра, создаётся давление, превышающее атмосферное. Вследствие этого поршень движется в сторону меньшего давления и при этом совершает полезную работу. После перемещения поршня в крайнее положение давление за поршнем сбрасывается и он под действием атмосферного давления перемещается в исходное состояние.

Атмосферическими машинами были паровые машины Папена и Ньюкомена, в которых рабочим веществом служил водяной пар. Также атмосферическим был и двигатель №1 Отто, построенный в 1867 году. Рабочим веществом в нём были газы, образующиеся при воспламенении электрической искрой смеси светильного газа и воздуха перед поршнем.

Одним из первых сохранившихся упоминаний об идее машины был набросок, сделанный Леонардо да Винчи.
В цилиндре подрывается пороховой заряд и тотчас цилиндр плотно закрывается крышкой. Благодаря этому в цилиндре образуется разрежение, и атмосферное давление поднимает поршень, а вместе с ним и прикреплённый к нему груз.

Литература 
•Prof.Dr.Ulrich Troitzsch, Prof Dr.Wolfhard Weber. Die Technik/ Von Anfängen bis zur Gegenwart- Georg Westermann Verlag, 1982 — ISBN 3-14-50 9012-7
Двигатели
Атмосферические машины